Mugica oder Múgica steht für:

 Municipio Múgica, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaates Michoacán
 Múgica (Baskenland) (baskisch Muxika), Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Baskenland in Spanien

Mugica oder Múgica ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Mugica (1930–1974), argentinischer Befreiungstheologe
 Carlos Múgica y Pérez (1821–1892), spanischer Maler
 Enrique Múgica (1932–2020), spanischer Jurist und Politiker
 Fernando Múgica Herzog (1934–1996), spanischer Politiker
 Francisco Mugica (1907–1985), argentinischer Filmregisseur
 Francisco José Múgica (1884–1954), mexikanischer Revolutionär und Politiker
 Mateo Múgica Urrestarazu (1870–1968), spanischer Kleriker, Bischof von Vitoria